Серге́й Анато́льевич Крыло́в (4 июня 1941, Москва — 30 ноября 2021, там же) — советский и российский бард, физик-экспериментатор, поэт, журналист. Кандидат физико-математических наук.

Биография 
В самом начале войны вместе с родителями переехал на Урал, где его отец занимался строительством заводов, работавших на оборону.

В 1964 году окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, отделение ядерной физики. Кандидат физико-математических наук. Работал в Физическом институте им. Лебедева Академии наук СССР, затем — научным редактором в издательстве «Высшая школа», после — журналистом.

В 1962—1965 гг. был комиссаром знаменитой агитбригады физфака МГУ — «кузницы кадров» самодеятельной песни. В ней в те годы начали сочинять песни известные барды: Сергей Никитин, Валерий Миляев, Сергей Смирнов, Дмитрий Гальцов, Лидия Белостоцкая.

В 1965—1968 гг. — руководитель и автор программ творческой студии «ФЕНИКС» физфака МГУ.

В качестве председателя жюри провел множество фестивалей самодеятельной песни (Норильск, Магадан, Владивосток, Карелия, Чукотка, Переславль-Залесский).

Жена — Зоя Крылова, журналист, общественный деятель.

Скончался 30 ноября 2021 года в Москве. Похоронен на Богородском кладбище (Московская область).

Творчество 
На стихи С. Крылова писали горы
 Сергей Никитин, Лидия Белостоцкая, Владимир Мулявин, Аркадий Лебедев, однако в большинстве своих песен (а их более ста) он автор и слов, и музыки.

К числу наиболее известных песен Сергея Анатольевича относятся «Песня о маленьком трубаче» (муз. Сергея Никитина) и «Зимняя сказка» (или «Желтый цыпленок»), музыку к которой он написал сам. Эта песня стала «визитной карточкой» квартета, созданного Сергеем Никитиным, и вскоре разошлась по стране на правах безымянной народной песни.

Примечания

Ссылки 
 Страница Сергея Крылова на сайте Московского Центра авторской песни

кандидаты физико-математических наук
Авторы-исполнители СССР
Выпускники физического факультета МГУ

Похороненные на Богородском кладбище (Ногинский район)